Talboys ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Talboys (1921–2012), neuseeländischer Politiker
 Steve Talboys (1966–2019), englischer Fußballspieler